Tisbintra är ett släkte av kräftdjur. Tisbintra ingår i familjen Tisbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Tisbintra